SN 2007co — сверхновая звезда типа Ia, вспыхнувшая 4 июня 2007 года в галактике MCG +05-43-16, которая находится в созвездии Геркулес.

Характеристики 
Сверхновая была зарегистрирована французским астрономом-любителем Жулем Николя (). Вспышка относится к типу Ia, то есть когда огромное количество звёздного вещества с аккреционного диска, окружающего белый карлик в двойной системе, скопившись за многие годы, падает на него, происходит колоссальный взрыв. Местоположение SN 2007co определяется 8" к востоку и 15" к югу от центра родительской галактики. Расстояние до неё оценивается в 380 миллионов световых лет.

Помимо данной сверхновой, в галактике MCG +05-43-16 буквально за несколько дней до этого, 19 мая, была зарегистрирована ещё одна вспышка — SN 2007ck. В большинстве галактик вспышки сверхновых повторяются через 25—100 лет, поэтому оказалось удивительным, что в такой краткий срок произошли два подобных события.

См. также 
 Список сверхновых 2007 года

Примечания

Ссылки 
 Астрономическая база данных SIMBAD
 SN 2007ck на сайте обсерватории Swift

Сверхновые
Сверхновые типа Ia
Геркулес (созвездие)